Kungliga flottan kan syfta på:
 Kungliga flottan i Sverige, se Svenska flottan
 Royal Australian Navy – den australiska flottan, se Australiens flotta
 Royal Navy – den brittiska flottan, se Storbritanniens flotta